Амуд:
 Амуд (Вади Амуд) — ручей в Израиле
 Амуд — пещера в Израиле
 Амуд (Нахаль Амуд) — заповедник на севере Израиля

См. также